Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржано је 4. и 5. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. бранио је Пјотр Малаховски из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовао је 32 атлетичара из 23 земаља. 

  Неутрални спортисти (1)
 Аустралија 2
 Аустрија 1
 Белгија 1
 Ирак 1
 Иран 1
 Јамајка 2
 Јужноафричка Република 1
 Колумбија 1
 Кипар 1
 Естонија 2
 Литванија 1
 Мађарска 1
 Немачка 2
 Нови Зеланд 1
 Норвешка 1
 Пољска 2
 Самоа 1
 САД 3
 Уједињено Краљевство 1
 Француска 1
 Холандија 1
 Шведска 3

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Стање 3. август 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању диска пре првенства (4. августа 2017), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Данијел Стол|| ||71,29|| 29. јун  
|-
| 2.||Фредрик Дакре|| ||68,88||11. фебруар 
|-
| 3.||Андријус Гуџијус|| ||68,61||3. јун 
|-
| 4.|| Пјотр Малаховски|| ||67,68|| 29. јул 
|-
| 5. ||Филип Миланов|| ||67,05||18. јун
|-
| 6. ||Роберт Урбанек|| ||66,73||20. јун 
|-
| 7.||Лоис Мајкел Мартинез|| ||66,67 ||18. фебруар 
|-
| 8.|| Ендру Еванс|| ||66,61||20. април
|-
| 9. || Лукас Вајсхајдингер|| ||66,52||20. мај
|-
| 10.||Роберт Хартинг||||66,30||25. јун 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-1)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификациона норма за пласман у финале износила је 64,50 метара (КВ), коју је пребацило 6 такмичара, а осталих 6 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв'''),.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном